

Населені пункти та їхні частини
 Радомисль — село в гміні Вішнев Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Радомисль — село в гміні Вієво Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Радомисль — село в гміні Ґжмьонца Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Радомисль — осада в гміні Вешхово Дравського повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Радомишль
 Замок Радомисль

Примітки